SUP ist die Abkürzung für:
 Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, Krankheitsbild in der Psychologie, siehe Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung
 Selektive Ultraviolett-Phototherapie, dermatologische Therapie, siehe Schuppenflechte #Bade-, Lichttherapien
 Sindicato Unificado de Policía, siehe Polizeigewerkschaft Spanien
 Single-Use Plastics Directive, Richtlinie der Europäischen Union, siehe Richtlinie (EU) 2019/904 (Einwegkunststoff-Richtlinie)
 Societas Unius Personae, geplante europäische Rechtsform, siehe Einpersonengesellschaft (Europäische Union)
 Stand-Up-Paddling, Wassersportart
 Stanford University Press, US-amerikanischer Verlag
 Strategische Umweltprüfung, Prüfungsverfahren in der Umweltplanung
 S.U.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Suspected Unapproved Parts, mutmaßlich nicht zugelassene Bauteile in der Luft- und Raumfahrtindustrie
 Sybase Unwired Platform, Software in der Anwendungsentwicklung, siehe Sybase #Mobile Unternehmenslösungen

Sup steht für:
 Sup von Füllstein, mährisch-schlesisches Adelsgeschlecht, Nebenlinie derer von Füllstein
 Superscript, HTML-Tag für Hochstellung
 Supremum, mathematischer Begriff

Sup ist der Familienname folgender Personen:
 Michal Sup (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 SUB
 Sup Peiter
 Supp

Abkürzung